Debian-BR-CDD é uma versão personalizada da distribuição Debian GNU/Linux voltada para usuários brasileiros de sistemas desktop.

O Projeto
O antigo Debian-BR-CDD, agora, rebatizado de BrDesktop surgiu de uma vontade mútua entre os desenvolvedores de criar uma distribuição Debian para ser usada em computadores domésticos e de usuários finais (não apenas por administradores de sistemas). Essa equipe se empenhou muito e os resultados foram aparecendo.

Hoje o projeto está bem maduro, com softwares muito consistentes e um processo de instalação simplificado, com pouquíssimas perguntas. Quanto ao desenho de sua interface gráfica, os desenvolvedores conseguiram um ótimo equilíbrio entre o sofisticado e o informal, fazendo dois temas ("Ambiente Doméstico", um tema bem informal, e "Área de Trabalho", um tema mais sofisticado).

O desenvolvimento do projeto é totalmente voluntário, sendo distribuído por uma equipe pequena, mas com muita vontade de fazer esse sistema. Seus 17 desenvolvedores contínuos estão espalhados em vários estados, não havendo uma "sede" ou um "QG". Sendo todos voluntários e de lugares tão diversos, as reuniões para decidir os rumos da distribuição são feitas de maneira virtual (reuniões abertas feitas através do canal IRC¹ do projeto) e por e-mail (usando a lista de discussões²). Ainda existem os desenvolvedores esporádicos espalhados por todo o Brasil, que apoiam o projeto, passam suas críticas, sugestões e, algumas vezes, até dicas de como solucionar alguma dificuldade ou como reproduzir a dificuldade de um usuário para que seja bem analisada.

A Documentação do projeto está em constante modificação. Não apenas por que o projeto está em constante desenvolvimento, mas porque os desenvolvedores mantém uma área de "Perguntas e respostas", a qual é alimentada por perguntas de usuários e as soluções mais elegantes e fáceis a serem tomadas, segundo os colaboradores.

Também são produzidos manuais para ajudar usuários com as dificuldades mais comuns dos iniciantes.

O projeto continua crescendo dia-a-dia, com uma lista de voluntários que estão em toda parte do Brasil. Essa lista já conta com mais de 90 pessoas que distribuem CDs gravados por eles, ajudando a divulgar o Debian-BR-CDD.

Com parceiros indispensáveis como a OS Systems, a Celepar e a LinuxMall, e usuários felizes como Centro Público de Formação Profissional de TI em Software Livre, Instituto de Biociências - USP, UNISUL e Ministério da Saúde, entre tantos que deixaram seus testemunhos, os desenvolvedores se sentem cada vez mais estimulados a continuar o projeto.

Notas e Referências
¹ O canal #debian-br-cdd dos desenvolvedores está no servidor irc.debian.org. 
² O canal #debian-br para os usuários tirarem suas dúvidas está no servidor irc.debian.org.

Ligações externas
 Página oficial do projeto
 Projeto Debian Internacional

Debian
Distribuições Linux do Brasil